Wüstenrose steht für:

 Sandrose, ein Kristallgebilde
 Echte Rose von Jericho (Anastatica hierochuntica), ein Kreuzblütengewächs
 Arten der Gattung Adenium, sukkulente Hundsgiftgewächse
 Die Wüstenrose, deutscher zweiteiliger Fernsehfilm aus dem Jahre 2000